Wennecker ist der Familienname von 

 Johannes Wennecker der Ältere († 1469), Weihbischof im Bistum Münster
 Johannes Wennecker, OSEA, Titularbischof von Larissa, 1454, Weihbischof im Oberstift Münster, Osnabrück und Bremen

Siehe auch 
 Wenneker